Ку́бок Харла́мова — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, начиная с сезона 2009/2010. Назван в честь Валерия Харламова. Его разработал один из лучших мировых скульпторов Фрэнк Майслер.

Обладатели Кубка Харламова

Наиболее успешные команды

См. также 

 Кубок Гагарина
 Кубок Континента
 Кубок Стэнли

Ссылки 

 Официальный сайт МХЛ
 Представление Кубка Харламова на сайте МХЛ

Молодёжная хоккейная лига
Харlамова